Die ASEAN-Fußballmeisterschaft 2000, offiziell 2000 Tiger Cup, war die dritte Auflage des Wettbewerbs. Gastgeber der Meisterschaft war Thailand. Teilnahmeberechtigt waren alle südostasiatischen Fußballnationalmannschaften, die dem ASEAN Football Federation angehörten. Titelverteidiger war die Mannschaft aus Singapur, das Turnier gewann die Mannschaft aus Thailand.

Turnier 
Das Fußballturnier fand vom 5. November bis zum 18. November 2000 in Thailand statt. Die teilnehmenden Länder waren:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gespielt wurde in zwei Gruppen zu fünf bzw. vier Mannschaften. Die Gruppensieger und -zweiten trafen in den Halbfinalspielen aufeinander, die Sieger der Halbfinalbegegnungen ermittelten anschließend den Sieger der ASEAN-Meisterschaft 2000. Die Halbfinalverlierer spielten den Turnierdritten aus.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden im Stadion zum 700. Geburtstag in Chiang Mai ausgetragen.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden im Nationalstadion Singapur in Singapur ausgetragen.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

Südostasienmeister 2000:
Thailand

Weblinks 
 ASEAN Football Federation Championship Official Website

2000
Sudostasienmeisterschaft
Sudostasienmeisterschaft 2000
Sportveranstaltung in Thailand